Orx steht für:
 Orx, französische Gemeinde in der Region Nouvelle-Aquitaine
 Orx (Spiel-Engine), eine Open Source Spiel-Engine

ORX steht für:
 den IATA-Code des Flughafens Oriximina, Brasilien

Abkürzung